Monroe Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

Illinois:
 Monroe Township (Ogle County, Illinois)

Indiana:
 Monroe Township (Adams County, Indiana)
 Monroe Township (Allen County, Indiana)
 Monroe Township (Carroll County, Indiana)
 Monroe Township (Clark County, Indiana)
 Monroe Township (Delaware County, Indiana)
 Monroe Township (Grant County, Indiana)
 Monroe Township (Howard County, Indiana)
 Monroe Township (Jefferson County, Indiana)
 Monroe Township (Kosciusko County, Indiana)
 Monroe Township (Madison County, Indiana)
 Monroe Township (Morgan County, Indiana)
 Monroe Township (Pike County, Indiana)
 Monroe Township (Pulaski County, Indiana)
 Monroe Township (Putnam County, Indiana)
 Monroe Township (Randolph County, Indiana)
 Monroe Township (Washington County, Indiana)

Iowa:
 Monroe Township (Benton County, Iowa)
 Monroe Township (Butler County, Iowa)
 Monroe Township (Fremont County, Iowa)
 Monroe Township (Johnson County, Iowa)
 Monroe Township (Linn County, Iowa)
 Monroe Township (Madison County, Iowa)
 Monroe Township (Mahaska County, Iowa)
 Monroe Township (Monroe County, Iowa)
 Monroe Township (Ringgold County, Iowa)
 Monroe Township (Shelby County, Iowa)
 Monroe Township (Wayne County, Iowa)

Kansas:
 Monroe Township (Anderson County, Kansas)

Michigan:
 Monroe Township (Michigan)

Minnesota:
 Monroe Township (Minnesota)

Missouri:
 Monroe Township (Missouri)

Nebraska:
 Monroe Township (Nebraska)

New Jersey:
 Monroe Township (Gloucester County, New Jersey)
 Monroe Township (Middlesex County, New Jersey)

Ohio:
 Monroe Township (Adams County, Ohio)
 Monroe Township (Allen County, Ohio)
 Monroe Township (Ashtabula County, Ohio)
 Monroe Township (Carroll County, Ohio)
 Monroe Township (Clermont County, Ohio)
 Monroe Township (Coshocton County, Ohio)
 Monroe Township (Darke County, Ohio)
 Monroe Township (Guernsey County, Ohio)
 Monroe Township (Harrison County, Ohio)
 Monroe Township (Henry County, Ohio)
 Monroe Township (Holmes County, Ohio)
 Monroe Township (Knox County, Ohio)
 Monroe Township (Licking County, Ohio)
 Monroe Township (Logan County, Ohio)
 Monroe Township (Madison County, Ohio)
 Monroe Township (Miami County, Ohio)
 Monroe Township (Muskingum County, Ohio)
 Monroe Township (Perry County, Ohio)
 Monroe Township (Pickaway County, Ohio)
 Monroe Township (Preble County, Ohio)
 Monroe Township (Putnam County, Ohio)
 Monroe Township (Richland County, Ohio)

Pennsylvania:
 Monroe Township (Bedford County, Pennsylvania)
 Monroe Township (Bradford County, Pennsylvania)
 Monroe Township (Clarion County, Pennsylvania)
 Monroe Township (Cumberland County, Pennsylvania)
 Monroe Township (Juniata County, Pennsylvania)
 Monroe Township (Snyder County, Pennsylvania)
 Monroe Township (Wyoming County, Pennsylvania)